Первая лига 1959 () — 25-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 15 марта 1959 года и закончился 15 ноября 1959 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1959 на rsssf.com 

1959
Польша
Спорт в Польше в 1959 году